Il doppio del torneo di tennis Colorado Tennis Classic 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Baker e Rajeev Ram che hanno battuto in finale Jamie Delgado e Jonathan Marray 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Graydon Oliver /  Tripp Phillips (primo turno)
 Rik De Voest /  Eric Taino (primo turno)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)
 Diego Ayala /  Robert Kendrick (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Colorado Tennis Classic 2004